Halmaherasalangan (Aerodramus infuscatus) är en fågel i familjen seglare.

Utbredning och systematik 
Fågeln återfinns i norra Moluckerna (Halmahera, Ternate och Morotai). Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig, som dock även inkluderar sulawesisalangan (A. sororum) och seramsalangan (A. ceramensis).

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Seglare
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Moluckerna